Моші — населений пункт в індійському штаті Махараштра
 Моші — місто в Танзанії, центр області Кіліманджаро
 Моші (міський район), область Кіліманджаро
 Моші (сільський район), область Кіліманджаро
 римо-католицька єпархія Моші
 діалект моші центральнокіліманджарської мови